Gasthaus zum goldenen Kreuz steht für:
 Gasthaus zum goldenen Kreuz (Baden), Niederösterreich
 Gasthaus Zum goldenen Kreuz (Nördlingen), Baden-Württemberg